

Rússia 
 Ànnovka (Baixkíria), localitat de la República de Baixkíria, a Rússia

Ucraïna 
 Ànnovka (Crimea), localitat de la República Autonoma  de Crimea, a Ucraïna.
 Hannivka (Lugansk), localitat de la província de Luhansk, a Ucraïna.